William Dunbar (c. 1460 – c. 1520), poeta escocès
 Sir William Dunbar, 7th Baronet (1812-1889), Liberal escocès Membre del Parlament en la Britànica Càmera dels Comuns
 William Dunbar (explorer) (1749-1810), naturalista americà, astrònom, explorador
 William Dunbar (Code Lyoko) (veu per David Gasman en la versió anglesa) és un personatge en la sèrie animada de televisió Code Lyoko
 William Dunbar (Louisiana) (1805-1861), U.S. Representant de Louisiana
 William P. Dunbar (1863-1922), físic americà qui va fer seminals descobriments sobre el control del còlera

Vegeu també 
 William Dunbar Holder